Валье-де-ла-Луна () — несколько мест в Южной Америке. С испанского название переводится как «Лунная Долина».

 Валье-де-ла-Луна —  местность в Чили.
 Валье-де-ла-Луна —  местность в Аргентине.
 Валье-де-ла-Луна —  местность в Боливии.